Dubna kan henvise til:
 Dubna – en by i Moskva oblast i Rusland
 Joint Institute for Nuclear Research – et stort internationalt forskningsinstitut som ligger i byen Dubna
 Dubna (Volga) – en flod i Rusland, biflod til Volga
 Dubna (Daugava) – en flod i Letland, biflod til Daugava